Nattriss puede referirse a:

 E. A. Nattriss, un oficial de la Comisión Discovery (en inglés, Discovery Committee o Interdepartmental Committee for the Dependencies of the Falkland Islands).
 Punta Nattriss, un promontorio rocoso en la Isla Saunders en las Islas Sandwich del Sur.
 Roca Nattriss, un promontorio rocoso en la isla Georgia del Sur, en las islas Georgias del Sur.